Kontinent was een Luxemburgse band.

Biografie 
De band werd speciaal opgericht om Marion Welter te begeleiden tijdens haar deelname aan het Eurovisiesongfestival 1992, dat gehouden werd in het Zweedse Malmö. De band bestond uit Ander Hirtt, Patrick Hartert, Rom Heck, Gordon Smith en Ab van Goor. Rom Heck maakte eerder deel uit van Park Café, dat Luxemburg vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival 1989.

Luxemburgse band
Deelnemer aan het Eurovisiesongfestival 1992
Luxemburgs deelnemer aan het Eurovisiesongfestival